Трубецкой — русская фамилия; имеет женскую форму .

 Трубецкие — княжеский род.

Персоналии

А

Б 
 Трубецкой, Борис Алексеевич (1909—1998) — историк русской литературы, учёный-пушкинист, критик, литературовед, доктор наук.

В 
 Трубецкой, Василий Сергеевич (1776—1841) — внук Алексея Юрьевича, участник наполеоновских войн, генерал от кавалерии, кавалер орденов Святого Георгия 3-й и 4-й степени.

Г 
 Трубецкой, Георгий Иванович (1866—1926) — кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени, генерал-лейтенант, командир Императорского Конвоя.
 Трубецкой, Григорий Николаевич (1873—1930) — русский общественный и политический деятель, дипломат, публицист.

Д

Е 
 Трубецкой, Евгений Николаевич (1863—1920) — российский религиозный философ, правовед.

И 
 
 Трубецкой, Игорь Николаевич (1912—2008) — автогонщик, коллекционер живописи.

К, М 
 Трубецкой, Климент Николаевич (род. 1933) — российский учёный, доктор технических наук, академик РАН. 
 Трубецкой, Михаил Андреевич (ум. 1556) — служилый князь, голова, затем воевода.

Н

П 
 Трубецкой, Павел Петрович (Паоло Трубецкой; 1866—1938) — скульптор.

С 
 Трубецкой, Семён Иванович (ум. 1566) — удельный князь Трубчевский (1520—1566), московский боярин и воевода.

Т, Ф 
 Трубецкой, Тимофей Романович (ум. 1602) — русский военный и государственный деятель, князь, боярин и воевода в царствование Ивана Грозного.
 Трубецкой, Фёдор Михайлович (ум. 1602) — русский военный и государственный деятель, князь из рода Гедиминовичей, воевода и боярин в царствование Ивана Грозного.

Ю 
 
 Юкка Трубецкой (1905—1992) — франко-американский актёр кино русского происхождения. Сын князя Николая Николаевича Трубецкого (1867—1949) и графини Екатерины Михайловны Мусиной-Пушкиной (1884—1972).



Топоним 
 Трубецкой — хутор в Яковлевском районе Белгородской области.
 Трубецкой — посёлок в Половинском районе Курганской области.

Прочее 
 Трубецкой бастион Петропавловской крепости — один из двух западных бастионов Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
 Река в овраге Трубецкой — река в России, протекает в Ульяновской области.
 Никольско-Трубецкой сельсовет — упразднённая административно-территориальная единица, существовавшая на территории Московской губернии и Московской области до 1934 года.

См. также 
 Трубецкие
 Трубецкая — женская форма фамилии.
 Никифор Ляпис-Трубецкой — персонаж романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
 «Ляпис Трубецкой» — белорусская панк-рок группа.
 «Trubetskoy» — белорусская рок-н-ролл группа.

Примечания